Rendelbach ist ein Gewässername:

 Rendelbach (Gollach), linker Zufluss der Gollach nahe Burgerroth, Stadt Aub, Landkreis Würzburg, Bayern
 Rendelbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) nach Schönmünzach, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg